Onagawa steht für:
 Onagawa (Miyagi), Ort in der japanischen Präfektur Miyagi
 Kernkraftwerk Onagawa, beim Ort Onagawa